Grand Prix Południowej Afryki 1993 (oryg. Panasonic South African Grand Prix) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1993, która odbyła się 14 marca 1993, po raz 20. na torze Kyalami.

33. Grand Prix Południowej Afryki, 23. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1. Do mety dojechało tylko 5 kierowców (sklasyfikowanych zostało 7). Wygrał Alain Prost przed Ayrtonem Senną. W wyścigu swój debiut w Formule 1 zaliczyli Luca Badoer, Rubens Barrichello i Michael Andretti.

Klasyfikacja 

1993 w Formule 1
1993
1993 w Południowej Afryce